МиГ-15УТИ (по кодификации НАТО: Midget, Ми́джит — ) — советский реактивный двухместный учебно-тренировочный самолёт, созданный на базе истребителя МиГ-15. Разработан ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940-х годов.

История создания МиГ-15УТИ

Задание 

МиГ-15 показывал на испытаниях отличные результаты, и было ясно, что вскоре он пойдет в серийное производство и это производство, скорее всего, будет крупносерийным. Было очевидно, что в таком случае ВВС потребуются двухместные учебно-тренировочные реактивные самолёты, для переучивания лётного состава ВВС на новые истребители. На тот момент в распоряжении ВВС было только ограниченное число двухместных Як-17УТИ, с крайне ненадёжным двигателем РД-10 и сильно ограниченных в эксплуатации.

В ноябре 1948 года, ГК НИИ ВВС рекомендовал ОКБ Микояна разработать учебно-тренировочный истребитель на базе МиГ-15. В ОКБ взялись за работу не откладывая и уже в 27 февраля 1949 года А. И. Микоян утвердил эскизный проект МиГ-15УТИ. Официально разработку УТИ утвердили постановлением Совета Министров СССР № 1391-497 от 6 апреля 1949 года и приказом МАП № 266 от 13 апреля. Самолёт получил обозначение И-312 и заводской шифр «СТ».

УТИ МиГ-15, И-312 «СТ-1» 

Серийный МиГ-15 № 104015 с двигателем РД-45Ф был переделан в первый прототип учебно-тренировочного самолёта. «СТ-1» отличался от серийного МиГ-15 в основном вооружением, двухместной кабиной, двойным управлением и прочими изменениями, связанными с его новым назначением.

Вторую кабину, для инструктора, установили за счёт уменьшения первого фюзеляжного топливного бака. Обе кабины оснащались полным набором приборов и катапультными креслами. Фонарь передней кабины откидывался вбок, а фонарь кабины инструктора сдвигался назад, при катапультировании обе части фонаря должны были сбрасываться. При этом катапультирование происходило в два этапа, сначала катапультировался инструктор, а затем обучаемый лётчик.

Вооружение И-312 было упрощено и состояло из одной пушки НР-23 с боезапасом 80 снарядов и пулемёта УБК-Э с боезапасом 150 патронов. В передней кабине стоял прицел АСП-1Н. Так же самолёт был оснащен крыльевыми бомбодержателями для подвески 50-килограммовых и 100-килограммовых бомб.

В мае 1949 года модифицирование серийного МиГ-15 на опытном заводе ОКБ Микояна было завершено, после чего с 23 мая по 20 августа были проведены заводские испытания. Полёты проводили И. Т. Иващенко, К. К. Коккинаки и А. Н. Чернобуров. 27 августа самолёт был отправлен в ГК НИИ ВВС на государственные испытания, которые были прекращены 22 сентября ввиду выявленных дефектов. Для более полной оценки И-312 в октябре он был отправлен на авиабазу в Кубинке, где летал до 1 апреля 1950 года, после чего был возвращён в ОКБ Микояна для доработки. После их устранения, 17 мая, начались контрольные испытания, завершившиеся всего через 8 дней.

Недостатки МиГ-15УТИ в целом соответствовали недостаткам, выявленным у МиГ-15, вместе с тем самолёт обладал и всеми достоинствами базовой модели. Кроме того, новый самолёт удовлетворил требования военных к учебно-тренировочному истребителю и был рекомендован к принятию на вооружение и к запуску в серийное производство.

УТИ МиГ-15 «СТ-2» 

Для обучения пилотов полётам в условиях плохой видимости и ночью, ВВС потребовался учебно-тренировочный самолёт с соответствующим оборудованием. Ввиду этой необходимости ОКБ Микояна начало разработку нового эталона для серийного тренировочного самолёта. В соответствии с приказом МАП № 266 от 13 апреля 1950 года, опытный «СТ-1» был оборудован системой слепой посадки ОСП-48. Место для нового оборудования получили за счёт снятия пушки НР-23 и уменьшения первого топливного бака. Модифицированный самолёт получил обозначение «СТ-2».

На «СТ-2» был установлен дополнительный компас КИ-11, фильтр в системе наддува воздуха в кабине и новый звеньеотвод к ленте пулемёта УБК-Э. Прицел АСП-1Н был заменён на прицел АСП-3Н.

4 августа лётчик-испытатель А. Н. Чернобуров совершил первый полёт на модифицированном МиГ-15УТИ. Вскоре «СТ-2» прошёл государственные испытания в ГК НИИ ВВС и был принят в качестве нового эталона для МиГ-15УТИ.

Самолёт производился на авиазаводах № 1 в Куйбышеве (881 экз.), № 135 в Харькове (511 экз.), № 153 в Новосибирске (924 экз.) и № 99 в Улан-Удэ (1117 экз.).

Варианты

УТИ МиГ-15П «СТ-7» 
После успешного завершения государственных испытаний бортовой РЛС РП-1 «Изумруд» для истребителей-перехватчиков появилась необходимость создания учебно-тренировочного самолёта для подготовки операторов РЛС и пилотов перехватчиков. Постановлением Совета Министров СССР №2460-933 от 24 мая 1952 года и приказом МАП №624 ОКБ Микояна предписывалось оборудовать два серийных МиГ-15УТИ РЛС «Изумруд».

К разработке ОКБ приступило в июле 1952 года, а в сентябре чертежи передали на завод № 1. Однако к этому времени на куйбышевском заводе производство спарок сворачивалось, и задача по переоборудованию самолётов была возложена опытный завод ОКБ. В июне 1953 проектирование было завершено, а в августе оба самолёта были завершены и переданы в ГК НИИ ВВС для государственных испытаний. 15 сентября первый из прототипов потерпел аварию и испытания были продолжены со вторым экземпляром. В мае 1954 года испытания были завершены с неудовлетворительными результатами.  Военные были неудовлетворенны тем, что у инструктора отсутствовала возможность контроля работы обучаемого со станцией РП-1 «Изумруд» и возможность демонстрации обучаемому приёмов работы с радиолокационным прицелом. Поэтому от ОКБ потребовали создать учебный самолёт со станцией РП-1Д «Изумруд-3», которая имела дублирующий обзорный индикатор.

УТИ МиГ-15П «СТ-8» 
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №1651-747 от 9 августа и приказом МАП № 523 от 23 августа 1954 года, ОКБ Микояна и Гуревича приступило к разработке учебно-тренировочного истребителя с РЛС РП-1Д «Изумруд-3» с двумя обзорными индикаторами, и сопряжённым с нею прицелом АСП-3НМ. Самолёт был построен и проходил испытания в 1955 году, но развития проект не получил.

УТИ МиГ-15ЛЛ «СТ-10» 
Самолёт под обозначением «СТ-10» являлся летающей лабораторией для испытаний катапультных кресел, предназначенных для покидания самолёта на высоких скоростях. В перспективе эти кресла должны были устанавливаться на перспективные перехватчики ОКБ Микояна Е-2А, Е-5, Е-50, И-3У. При испытаниях кресло с манекеном или парашютистом-испытателем катапультировалось из задней кабины, с места инструктора. В испытаниях было задействовано три «СТ-10» с бортовыми номерами «101У», «102У» и «401У». К 1956 году, по результатам испытаний были разработаны новые конструкции для ввода парашюта в воздушный поток, замки соединения с фонарём и механизм сброса фонаря.

«СТК» Самолёт тренажёр катапульты 
Массовое поступление в строевые части реактивных истребителей МиГ-15, оснащенных катапультным креслом, потребовало разработать машину, на которой лётный состав мог бы тренироваться в аварийном покидании самолёта. Работу по проектированию на базе УТИ МиГ-15 машины для учебного катапультирования в соответствии с приказом МАП № 234 от 10 декабря 1953 года поручили коллективу ОКБ-918. Там был разработан эскизный проект самолёта, получившего шифр «СТК», макет самолёта изготовили на авиазаводе № 153 в Новосибирске при участии специалистов ОКБ-918. А в конце мая на заводе № 153 началось изготовление опытного экземпляра самолёта «СТК» и проведение лётных испытаний. Предъявленный ВВС макет также был одобрен, и 1 июня его утвердила макетная комиссия.

Благодаря ударной работе задание по созданию самолёта для учебного катапультирования было выполнено на месяц раньше срока, предусмотренного тематическим планом. В апреле 1955 года в ГК НИИ ВВС успешно завершились государственные испытания машины СТК, после чего самолёт был рекомендован для серийного производства. После устранения выявленных дефектов и проведения контрольных испытаний МиГ-15СТК  был запущен в серийное производство на заводе № 99.

Прочие опытные самолёты 
Как на МиГ-15 и МиГ-15бис, на МиГ-15УТИ проходили испытания многие новые системы, такие как СРО-1 «Барий-М», РСИУ-3 «Клён» и другие. Кроме того, УТИ участвовал и в испытаниях других самолётов. Так, в конце 1959, начале 1960 годов, для испытания беспилотных самолётов мишеней Як-25МШ был использован МиГ-15УТИ № 106216, на котором стояла станция управления посадкой.

Похожим образом использовались и МиГ-15УТИ, участвовавшие в разработке беспилотного самолёта-мишени и разведывательного БПЛА Ла-17Р, а также самолёта-снаряда КС-1 Комета. Эти УТИ получили шифр «СДК».

Тактико-технические характеристики 
Приведены данные выпущенного заводом № 155 в 1950 году МиГ-15УТИ СТ-2.

Самолёты-памятники и музейные экспонаты

См. также

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Самолёты МиГа
Реактивные истребители СССР
Учебные самолёты
Гибель Юрия Гагарина